Lobsang Tenzin (Samdhong), Tibetaans politicus
 Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, Tibetaans geestelijke
 Tenzin Chödrag, Tibetaans geneesheer en schrijver
 Tenzin Delek, Tibetaans geestelijke
 Tenzin Dhargyal, Tibetaans voetballer
 Tenzin Jigme Thutob Wangchug, Tibetaans geestelijke
 Tenzin Geleg, Tibetaans geestelijke
 Tenzin Gyatso (dalai lama), Tibetaans geestelijke en 14e dalai lama
 Tenzin Gyatso (Demo Rinpoche), Tibetaans geestelijke
 Tenzin Khyenrab Geleg Wangpo, Tibetaans geestelijke
 Tenzin Legshé, Tibetaans geestelijke
 Tenzin Lungtog Trinley Chöpag, Tibetaans geestelijke
 Tenzin Namgyal (Sikkim), 18e-eeuws koning van Sikkim
 Tenzin Namgyal (voetballer), Tibetaans voetballer
 Tenzin Palmo, Brits geestelijke
 Tenzin Sönam, Tibetaans filmregisseur
 Tenzin Trinley, Tibetaans geestelijke
 Tenzin Tsering, Tibetaans voetballer
 Tenzin Tshepel, Tibetaans voetballer
 Tenzin Tsundue, Tibetaans schrijver en activist
 Tenzin Wangchuk Khan, Mongools koning
 Tenzin (De Legende van Korra), een personage uit De Legende van Korra

Zie ook 
 Tenzing Norgay, Tibetaans bergbeklimmer